Theodosius v. Theodosios (Theodosziosz) a következő uralkodók neve volt:
 I. Theodosius római császár
 II. Theodosius bizánci császár
 III. Theodosziosz

ca:Calendaris hel·lènics#Calendari de Creta